Landkreis Sonneberg, een landkreis in de Duitse deelstaat Thüringen
Sonneberg (stad), een plaats in de Duitse deelstaat Thüringen